Йозеф Меттерніх (1915—2005) — німецький оперний баритон.
 Клемент фон Меттерніх (1773—1859) — німецький та австрійський політичний діяч, дипломат, міністр. Був одним з найважливіших дипломатів свого часу. Очолив переговори до і під час Віденського конгресу (1814—1815).
 Лотар фон Меттерніх (1551—1623) — 49-й архієпископ Тріра і архіканцлер Бургундії в 1599—1623 роках, 23-й курфюрст Трірський.
 Пауліна фон Меттерніх (1836—1921) — «світська левиця» при дворах Наполеона III і Франца-Йосифа.
 Пол Вольф Меттерніх (1853—1934) — прусський і німецький посол у Лондоні (1901—1912) та Константинополі (1915—1916).
 Карл Генріх фон Меттерніх-Віннебург (1622—1679) — курфюрст і архієпископ Майнца.
 Франц фон Вольф-Меттерніх (1893—1978) — німецький аристократ, професор мистецтва, історик.

 Меттерніх — руїни середньовічного замку в Рейнланд-Пфальці.